Miejscowości w USA:
 Allenhurst – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Liberty
 Allenhurst – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth